Джеймс Янг (; род. 16 августа 1995 года во Флинте, Мичиган) — американский баскетболист, выступающий за греческий клуб «Колоссос Роду». Выступал за студенческую баскетбольную команду Кентуккийского университета «Кентукки Уайлдкэтс».

Средняя школа 
В сезоне 2011/2012 Джеймс Янг учился в школе Трой. За баскетбольную команду школы в среднем он набирал 25,2 очка, делал 10,5 подборов, отдавал 4,5 передачи и совершал 2,5 перехвата. В выпускном классе в сезоне 2012/2013 Джеймс завершал обучение в школе Рочестер из . Там он в среднем за игру набирал 27,2 очка, делал 16,0 подборов и отдавал 5,7 передач.

Студенческая карьера 
В сезоне 2013/2014 за «Кентукки» Джеймс Янг провёл 40 игр, из них в 39 матчах он выходил в стартовой пятёрке. Джеймс в среднем проводил на площадке 32,4 минуты. За это время он в среднем набирал 14,3 очка, делал 4,3 подбора и отдавал 1,7 передачи. Джеймс Янг стал вторым в истории новичком «Кентукки», который забил 82 трёхочковых броска за один сезон после окончании школы. Его включили в сборную новичков SEC и во вторую сборную SEC.

17 апреля 2014 года Джеймс Янг заявил, что выставит свою кандидатуру на драфт 2014 года.

Профессиональная карьера

Бостон Селтикс (2014—2017) 
На драфте НБА 2014 года Джеймс Янг был выбран в 1-м раунде под 17-м номером командой «Бостон Селтикс». 10 июля «Бостон Селтикс» подписали с Янгом многолетний контракт.

Висконсин Херд (2017-2018) 
22 октября 2017 года Янг был включен в первый состав тренировочного лагеря «Висконсин Херд». В дальнейшем он получил место в стартовом составе команды.

Филадельфия Севенти Сиксерс (2018) 
5 января 2018 года Янг подписал двусторонний контракт с командой «Филадельфия Севенти Сиксерс». По условиям контракта, Янг мог играть в «Севенти Сиксерс» и в их фарм-клубе в Джи-Лиге, «Делавер Эйти Севенерс». 26 марта 2018 года Янг был отчислен «Севенти Сиксерс».

Второй период в Висконсин Херд (2018—2019) 
В октябре 2018 года Янг вновь присоединился к команде «Висконсин Херд». 18 января 2019 года клуб отчислил игрока.

Маккаби Хайфа (2019—2020) 
8 августа 2019 года Янг подписал однолетний контракт с «Маккаби Хайфа» из чемпионата Израиля по баскетболу. В среднем за игру он набирал 20,5 очка, 5,2 подбора, 1,9 передачи и 1,4 перехвата.

В сезоне 2019/20 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля по баскетболу, набирая в среднем 20,5 очка за игру.

Вестчестер Никс (2020—2021) 
14 декабря 2020 года Янг подписал двусторонний контракт с командой «Нью-Йорк Никс». Перед началом сезона он был отчислен и направлен в фарм-клуб «Никс» в Джи-Лиге НБА, команду «Вестчестер Никс».

Хапоэль Тель-Авив (2021—2022) 
8 марта 2021 года Янг подписал контракт с клубом «Хапоэль» из чемпионата Израиля по баскетболу.

Колоссос Роду (2023—настоящее время) 
12 января 2023 года Янг подписал контракт с греческим клубом «Колоссос Роду» до конца сезона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Висконсин Херд»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»